Обручёвка — топоним:

Казахстан 

 Обручёвка — до 1999 г. название села Карааспан в Ордабасинском районе Туркестанской области.

Россия 

 Обручёвка — село в Кизильском районе Челябинской области.
 Обручёвка — река в Лазовском районе Приморского края.